I Giochi europei sono una manifestazione continentale multidisciplinare nata sul modello dei Giochi olimpici e degli altri giochi continentali, come i Giochi asiatici, i Giochi del Pacifico o i Giochi panamericani.

La manifestazione è stata istituita l'8 dicembre 2012, in seguito a una decisione dei Comitati Olimpici Europei (COE). La prima edizione è stata inaugurata il 12 giugno 2015 a Baku, in Azerbaigian. La seconda edizione si è svolta a Minsk, in Bielorussia nel 2019. La terza si svolgerà a Cracovia e in Piccola Polonia nel 2023. Anche per i Giochi europei, come per molti grandi eventi sportivi, è prevista una cadenza quadriennale.

Ad oggi i Giochi europei esistono soltanto nella versione estiva, nonostante i COE stiano incominciando a valutare l'opportunità di organizzare in futuro anche il formato invernale.

Discipline 
Le discipline ufficializzate sono le seguenti:

 
Ciclismo:

Ginnastica:

Sport acquatici:

Edizioni 

Il 10 giugno 2015 i Paesi Bassi hanno rinunciato ad ospitare i secondi Giochi europei.

Partecipanti 
Finora le nazioni che hanno preso parte alla manifestazione sono cinquanta e, ovviamente, appartengono tutte ai Comitati Olimpici Europei, comprese quelle poste al confine asiatico (come Azerbaigian, Armenia, Georgia, Turchia), Israele (che fa parte dei COE dal 1994, dopo che i Paesi arabi ne ottennero l'esclusione dal Consiglio Olimpico d'Asia) e il Kosovo, pur non essendo riconosciuto come Stato indipendente dall'ONU.

  Albania
  Andorra
  Armenia
  Austria
  Azerbaigian
  Belgio
  Bielorussia
  Bosnia ed Erzegovina
  Bulgaria
  Cipro
  Croazia
  Danimarca
  Estonia
  Finlandia
  Francia
  Georgia
  Germania
  Gran Bretagna
  Grecia
  Irlanda
  Islanda
  Israele
  Italia
  Kosovo
  Lettonia
  Liechtenstein
  Lituania
  Lussemburgo
  Macedonia del Nord
  Malta
  Moldavia
  Montenegro
  Norvegia
  Paesi Bassi
  Polonia
  Portogallo
  Principato di Monaco
  Repubblica Ceca
  Romania
  Russia
  San Marino
  Serbia
  Slovacchia
  Slovenia
  Spagna
  Svezia
  Svizzera
  Turchia
  Ucraina
  Ungheria

Medagliere complessivo 
Il medagliere è aggiornato a Minsk 2019.

Paesi finora senza medaglie

Note

Voci correlate 
 Campionati europei (manifestazione multisportiva)
 Comitati Olimpici Europei

Altri progetti

Collegamenti esterni